Aljustrel (gemeente)
 Aljustrel (freguesia)